Mid-City peut faire référence à :

 Mid-City, quartier de Los Angeles ;
 Mid-City, quartier de la Nouvelle-Orléans.